Le Grand Prix moto d'Autriche 1991 est le septième rendez-vous de la saison 1991 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le Salzburgring du 7 au .

C'est la  du Grand Prix moto d'Autriche.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Classement side-car

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1991
d'Autriche
Sport en Autriche en 1991
Sport en juin 1991